Численность населения региона по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
В городском населении Йошкар-Олы и Волжска, а также ряде сёл в окрестностях столицы и на западе республики преобладают русские. В сельской местности преобладает марийское население, в Горномарийском районе — горные марийцы, по языку и культуре отличающиеся от луговых марийцев. В Параньгинском районе преобладает татарское население. В Звениговском районе расположено несколько чувашских сёл.

На юге Мари-Турекского района компактно проживают удмурты.

Городское и сельское население

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» выбрали 48 % опрошенных, «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» — 25 %. Пункт «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» в Марий Эл выбрали 6 % опрошенных — шестой результат в РФ, «не верю в бога» — 6 %, «Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» — 6 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 4 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

Населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Марий Эл